Ярославский район:

 Ярославский район — район Ярославской области.
 Ярославский район — район Москвы.

Упразднённые
 Ярославский район — бывший район Краснодарского края.
 Ярославский район — городской район Якутска, существовавший в 1983—1988 годах.